Ahlsell är ett efternamn:

Personer med efternamnet Ahlsell

 Andriette Ahlsell (1803–1889), Alfred Nobels mor
 Adolf Ahlsell (1844–1916), svensk ingenjör
 Herman Ahlsell (1919–1994), svensk skådespelare
 Puck Ahlsell (f. 1946), svensk skådespelare
 Tom Ahlsell (f. 1950), svensk skådespelare

Svenska efternamn